Тишковский — фамилия и топоним:

 Тишковский — сельский совет.
 Тишковский — сельский округ.

См. также 
 Тишковская
 Тишковская Слобода
 Тишковская волость
 Тюшковская